Името The Flowers Of Romance носят две британски групи:

 The Flowers Of Romance – пънк-рок група, основана 1976 г.
 The Flowers Of Romance – пънк-рок/ню романтик група основана 1999 г.